Розебом () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Розебом, Вим — нидерландский футболист, игравший на позиции крайнего полузащитника.
 Розебом, Хенрик Виллем Бакхёйс (1854—1907) — голландский физикохимик, один из основоположников физико-химического анализа.